Toews ist ein vor allem unter Russlandmennoniten weitverbreiteter Familienname. Folgender Personen tragen diesen Namen:

 Devon Toews (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Gisela Toews (* 1940), deutsche Eisschnellläuferin
 Jonathan Toews (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Miriam Toews (* 1964), kanadische Schriftstellerin und freie Journalistin
 Ron Toews (* 1969), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Vic Toews (* 1952), kanadischer Politiker der Konservativen Partei